

Fumetti 
 Night Rider – altro nome del personaggio dei fumetti Phantom Rider
 Nightrider – personaggio dei fumetti DC Comics

Letteratura 
 Il cavaliere della notte (Night Rider) – romanzo di Robert Penn Warren del 1939
 Night Rider – romanzo di W. A. Harbinson del 2001

Musica 
 Nightrider – album della Charlie Daniels Band del 1975
 Night Rider – album di Count Basie e Oscar Peterson del 1978
 Night-Rider! – album di Tim Weisberg del 1979
 Night Rider – singolo di Elvis Presley del 1963
 Nightrider – singolo della Electric Light Orchestra del 1976
 Nightrider – singolo di Arizona Zervas del 2020

Trasporti 
 NightRider – servizio di trasporto pubblico di Melbourne

Pagine correlate 
 The Night Rider
 Night Riders